Il singolare del torneo di tennis Edinburgh Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Filip Dewulf che ha battuto in finale Marcelo Charpentier per walkover.

Teste di serie

 Stefano Pescosolido (secondo turno)
 Michael Russell (primo turno)
 Oscar Burrieza-Lopez (quarti di finale)
 Luis Horna (semifinali)

 Dejan Petrović (primo turno)
 Herbert Wiltschnig (primo turno)
 Filip Dewulf (Campione)
 Ota Fukárek (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Edinburgh Challenger 2000